RBK steht für:
 Rancho Mirage Airport (IATA-Code), Flughafen in Rancho Mirage, US-Bundesstaat Kalifornien
 Reebok (NYSE-Handelskürzel), US-amerikanisches Textilunternehmen für Sportbekleidung
 Regionalbahn Kassel, hessisches Schienenverkehrsunternehmen
 Ringbandkern, magnetischer Kern in Ringform aus Bandmaterial
 Rheinisch-Bergischer Kreis, Kreis im Süden von Nordrhein-Westfalen
 Robert-Bosch-Krankenhaus, Stiftungskrankenhaus in Stuttgart
 RBK (Medienunternehmen), russisches Medienunternehmen
 Rosenborg BK, Rosenborg Trondheim (offiziell Rosenborg Ballklub), norwegischer Fußball-Rekordmeister
 Roter Börsenkrach, Studienrichtungsvertretung an der Universität Wien

Rbk steht für:
 Ring bergischer Künstler

rbk steht für:
 Nördliches Bontok (ISO-639-3-Code), Varietät der Sprachgruppe Bontok (Sprache) der Bontok, einer ethnischen Gruppe der Igorot in der Mountain Province von Luzon, Philippinen

 
RBK